Seekopf heißen:

 Nördlicher und Südlicher Seekopf (3061 bzw. ca. 3053 m), Hauptgipfel der Kartellgruppe, Tirol, siehe Seeköpfe (Verwall)
 Hinterer, Mittlerer und Vorderer Seekopf (2718, 2702, 2685 m resp.), bei der Memminger Hütte, Tirol, siehe Seeköpfe (Lechtaler Alpen)
 Seekopf (Rätikon) (2698 m), ein Gipfel über dem Lünersee, Vorarlberg
 Wolayer Seekopf (2554 m), ein Gipfel in den Karnischen Alpen
 Seekopf (Kitzbüheler Alpen) (2189 m), im Gerlosgebiet in Tirol
 Seekopf (Allgäuer Alpen) (2039 m), südwestlich des Großen Widderstein in den Allgäuer Alpen, Vorarlberg
 Kleiner Seekopf (2095 m), in der Daumengruppe der Allgäuer Alpen, Bayern
 Großer Seekopf (2084 m), in der Daumengruppe der Allgäuer Alpen, Bayern
 Seekopf (Antarktika) (1300 m), Berg am Nordostende des Otto-von-Gruber-Gebirges, Antarktika
 Seekopf (Chiemgauer Alpen) (1173 m), unmittelbar südöstlich des Förchensees, in den Chiemgauer Alpen, Bayern
 Seekopf (Seebach) (1054,9 m), im Nordschwarzwald südöstlich der Hornisgrinde, Baden-Württemberg
 Seekopf (Forbach) (1001,8 m), im Nordschwarzwald nordöstlich der Hornisgrinde, Baden-Württemberg
 Seekopf (Pfälzerwald) (531,8 m), im mittleren Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz
 Seekopf (Spessart) (520 m), im Spessart bei Fellen, Bayern
sowie:
 Seekopf (Gemeinde Lunz), Katastralgemeinde von Lunz am See, Niederösterreich

Siehe auch:
 Seeköpfle